Superstition (englisch für Aberglaube) ist:
 Superstition (1920), US-amerikanischer Stummfilm von Edward Laemmle (1920)
 Superstition (1982), kanadischer Spielfilm von James W. Roberson (1982)
 Superstition (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017)
 Superstition (Label), deutsches Technolabel (1993–2003)
 Superstition (Lied), Lied von Stevie Wonder (1972)